Varga je lahko:
 Varga, naselje na Madžarskem
 Varga, priimek več znanih ljudi